Riuttanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riuttanen (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Riuttanen (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar